Jerzy Ginalski (1932-2019), profesor sztuki plastycznej
 Jerzy Ginalski (ur. 1957), archeolog